A 2016-os ADAC német TCR-bajnokság a széria első idénye volt. A szezon április 16-án vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és október 2-án ért véget a Hockenheimringen. A bajnokságot Josh Flies nyerte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők
Pontrendszer

Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Junior

Csapatok

Megjegyzés:
‡ A holland forduló 1. versenye után a megszerezhető pontok felét kapták meg, mivel nem teljesítették a versenytáv 75%-át.

Jegyzetek

További információk 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Németország